Футбол на літніх Олімпійських іграх 1920 року, був одним з 154 змагань на Олімпіаді, що відбулася в Антверпені. Це був п'ятий футбольний турнір, що проводився між національними олімпійськими командами.

У турнірі змагались 14 команд, господарі турніру бельгійці виграли золоті медалі. Іспанія виграла срібло, а Нідерланди завоювали бронзові нагороди.

Учасники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Велика Британія

Основний турнір

Сітка турніру

Матчі

1/8 фіналу 

 Чехословаччина: Клапка — Гоєр, Поспішил — Коленатий, Пешек-Кадя , Пернер — Седлачек, Янда, Пілат, Ванік, Шквайн-Мазал
 Югославія: Врджюка — Жупанчич, Шифер — Тавчар, Циндрич, Рупець — Врагович, Дубравчич , Першка, Гранець, Ружич 13'

 Італія: Джаконе — Бруна, Де Веккі  — Рейнауді, Менегетті, Ловаті — Сарді, Балонч'єрі, Брецці, Сантамарія, Форлівезі
 Єгипет: Таха — Ель-Саєд, Хамді — Шавкі, Ель-Хассані, Г. Осман — Абдулла, Аллуба, Хегазі , Абаза, З. Осман

 Іспанія: Самора — Отеро, Аррате — Самітьєр, Белаусте , Егіасабаль — Пагаса, Сесумага, Патрісіо, Пічічі, Аседо
 Данія: С. Гансен — Міддельбьо, Бліхер — Гретан, Люкке , Обі — Даннін, Рогде, Віг. Йоргенсен, Ольсен, Б. Андерсен

 Норвегія: Ватне — Еулі, Скоу — Вольд, Гальворсен, Г. Андерсен  — Паульсен, Вільгельмс, Гельгесен, Гундерсен, Гольм
 Велика Британія: Мітчелл — Гейтс, Найт  — Гант, Аткінсон, Гарбрідж — Ніколас, Гардінг, Прінс, Слолі, Геган

 Швеція: Зандер — Лунд, Гіллен — Норденшельд , Віккселль, К. Густафссон — Бергстрем, Ульссон, Г. Карлссон, Даль, Сандберг
 Греція: Фотіадіс — Гіліс, Калудіс 1т — Готіс, А. Ніколаїдіс, Пеппас — Калафатіс , Г. Андріанопулос, Т. Ніколаїдіс, Хатдзеандреу, Дімітріу

 Нідерланди: Макнілл — Деніс, Вервей — Босхарт , Койперс, Стеман — ван Раппард, ван Дорт, Гросйоган, Яп Бюлдер, де Натріс
 Люксембург: Крюгер — Шміт , Коц — Гаміліус, Унгехоєр, Шумахер — Мецлер, Ланжер, Ельтер, Массар, Лееш

1/4 фіналу 

 Нідерланди: Макнілл — Деніс, Вервей — Босхарт , Койперс, Стеман — ван Раппард, Бісхар, Гросйоган, Я. Бюлдер, де Натріс
 Швеція: Зандер — Лунд, Гіллен — Оєрмарк, Віккселль , К. Густафссон — Бергстрем, Ульссон, Г. Карлссон, Даль, Сандберг

 Франція: Парсі — Уо, Бауманн — Батмаль, Петі, Югу — Девакез, Боє, Ніколя, Бард , Дюблі
 Італія: Джаконе — Бруна, Де Веккі  — Сарді, Менегетті, Ловаті — Ферраріс, Балонч'єрі, Брецці, Сантамарія, Марукко

 Чехословаччина: Клапка — Гоєр, Стейнер — Коленатий, Пешек-Кадя , Сейферт — Седлачек, Янда, Пілат, Ванік, Шквайн-Мазал
 Норвегія: Ватне — Еулі, Скоу — Вольд, Гальворсен, Г. Андерсен  — Паульсен, Ос, Гельгесен, Гундерсен, Гольм

 Бельгія: Де Бі — Свартенброкс, О. Вербек — Мусх, Ганс, Фіренс — Ван Геге, Коппе, Баю, Нісо, , Ебден
 Іспанія: Самора — Вальяна, Аррате  — Артола, Санчо, Егіасабаль — Пагаса, Пічічі, Патрисіо, Васкес, Аседо

1/2 фіналу 

 Чехословаччина: Клапка — Гоєр, Стейнер — Коленатий, Пешек-Кадя , Сейферт — Седлачек, Янда, Ванік, Шквайн-Мазал, Плачек
 Франція: Парсі — Уо, Бауманн — Батмаль, Петі, Югу — Девакез, Боє, Ніколя, Бард , Дюблі

 Бельгія: Де Бі — Свартенброкс, О. Вербек — Мусх, Ганс , Фіренс — Ван Геге, Коппе, Брагар, Ларно, Бастен
 Нідерланди: Макнілл — Деніс, Вервей — Босхарт , Койперс, Стеман — ван Раппард, Бісхар, Гросйоган, Яп Бюлдер, де Натріс

Фінал

Турнір за медалі

Сітка турніру

Матчі 
1/4 фіналу (для команд, що програли у чвертьфіналі)

 Кампеллі  — Розетта, Бруна — Рейнауді, Пароді, Бурландо — Роджеро, Сарді, Ферраріс, Бадіні, Форлівезі
 Ватне — Еулі, Йонсен — Мон, Гальворсен, Г. Андерсен  — Паульсен, А. Андерсен, Гельгесен, Семб-Торстведт, Гольм

 Іспанія: Самора — Вальяна, Аррате — Самітьєр, Белаусте , Сабіно — Пагаса, Сесумага, Патрісіо, Пічічі, Аседо
 Швеція: Зандер — Лунд, Норденшельд  — Оєрмарк, Віккселль, К. Густафссон — Бергстрем, Ульссон 75', Г. Карлссон, Даль, Сандберг
  Через травми ряд гравців залишили поле; до фінального свистку на полі знаходилося лише 8 іспанців та 7 шведів

1/2 фіналу

 Іспанія: Самора  — Вальяна , Отеро — Артола, Санчо, Сабіно — Хіль, Пагаса 35', Сесумага, Пічічі, Сільверіо
 Італія: Кампеллі — Бруна, Де Веккі  — Пароді, Менегетті, Де Нардо — Де Маркі, Балонч'єрі, Брецці, Бадіні, Марукко
 Після вилучення іспанського воротаря Самори місце у воротах зайняв Сільверіо

Фінал за срібло 

 Іспанія: Самора — Вальяна, Аррате — Самітьєр, Белаусте , Егіасабаль — Хіль, Сесумага, Патрісіо, Пічічі, Аседо
 Нідерланди: Макнілл — Деніс, Вервей — Босхарт , Койперс, Стеман — ван Раппард, ван Дорт, Гросйоган, вон Гейден, Е.Бюлдер,

Медалісти

Бомбардири 

7 голів
  Герберт Карлссон
6 голов
  Антонін Янда
5 голів
  Бер Гросйоган
4 голи
  Робер Коппе
  Ян Ванік
  Фелікс Сесумага

Примітки

Джерела 
 RSSSF — 1920 Olympic Games
 FIFA — Antwerp, 1920
 Article about the 1920 Olympic football tournament
 1920 Antwerp's Olympic Football Tournament
 The VII Summer Games — Football

1920